Papa Silvério — papa
Dom Silvério — município do estado de Minas Gerais, Brasil

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos